Табашников — фамилия. Известные носители:

 Табашников, Иван Григорьевич (1844—1913) — русский юрист-правовед.
 Табашников, Николай Игоревич (род. 1974) — российский автор и ведущий различных программ на телевидении, главный редактор телеканала «Моя планета».